Исфет или Асфет ( — «хаос», «несправедливость», «насилие») — понятие хаоса в древнеегипетских философии и мифологии, противостоящее принципам законности Маат. Маат и Исфет, созданные одномоментно, не могут существовать единолично, а для мировой гармонии их силы должны находиться в равновесии.

Исфет существовало до всего сущего в виде хаоса и всё ещё окружает созданный космос. Природа и дикие животные, пустыня, чужие земли и люди, преступники считались подконтрольными Исфет. Если «законность» олицетворялась в облике богини Маат, то Исфет символизировало чудовищ хаоса, например Апопа. Также её принципам следовал бог зла Сет.

Главным борцом с Исфет и ответственным за мировой порядок на земле был фараон, который справлял ритуалы, вёл победоносные войны. Нечестивый правитель мог навлечь на народ голод, потери, слепоту.

Примечания 

Древнеегипетская мифология
Египетские демоны
Мифологические персонажи по алфавиту